{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (82401) - || 2001 NF6 || 13 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82402) - || 2001 NG6 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82403) - || 2001 NR7 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82404) - || 2001 NV8 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82405) - || 2001 NX8 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82406) - || 2001 NE9 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82407) - || 2001 NM10 || 14 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82408) - || 2001 NR10 || 14 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82409) - || 2001 NS10 || 14 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82410) - || 2001 NU11 || 12 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82411) - || 2001 NN12 || 13 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82412) - || 2001 NN14 || 14 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82413) - || 2001 NQ15 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82414) - || 2001 NZ15 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82415) - || 2001 NM16 || 14 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82416) - || 2001 NP16 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82417) - || 2001 NU16 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82418) - || 2001 NC17 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82419) - || 2001 ND17 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82420) - || 2001 NN17 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82421) - || 2001 NC18 || 9 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82422) - || 2001 NM18 || 12 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82423) - || 2001 NZ18 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82424) - || 2001 NJ19 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82425) - || 2001 NQ19 || 15 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82426) - || 2001 NB20 || 12 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82427) - || 2001 NA21 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82428) - || 2001 NN21 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82429) - || 2001 NZ21 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82430) - || 2001 NG22 || 14 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82431) - || 2001 OF || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82432) - || 2001 OJ1 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82433) - || 2001 OV1 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82434) - || 2001 OR2 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82435) - || 2001 OX3 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82436) - || 2001 OF5 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82437) - || 2001 OT5 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82438) - || 2001 OK6 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82439) - || 2001 OO6 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82440) - || 2001 OP6 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82441) - || 2001 ON7 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82442) - || 2001 ON8 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82443) - || 2001 OV8 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82444) - || 2001 OB9 || 20 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82445) - || 2001 OC9 || 20 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82446) - || 2001 OH9 || 20 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82447) - || 2001 OJ9 || 20 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82448) - || 2001 OM9 || 20 juli 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (82449) - || 2001 ON9 || 20 juli 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (82450) - || 2001 OE10 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82451) - || 2001 ON10 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82452) - || 2001 OB11 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82453) - || 2001 OD11 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82454) - || 2001 OT12 || 21 juli 2001 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (82455) - || 2001 OE14 || 20 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82456) - || 2001 OF14 || 20 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82457) - || 2001 OH14 || 20 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82458) - || 2001 OJ14 || 20 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82459) - || 2001 OZ14 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82460) - || 2001 OB16 || 19 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82461) - || 2001 OC16 || 19 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82462) - || 2001 OE16 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82463) Mluigiaborsi || 2001 OV16 || 21 juli 2001 || San Marcello || L. Tesi, G. Forti
|-
| (82464) Jaroslavboček || 2001 OE17 || 21 juli 2001 || Ondřejov || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (82465) - || 2001 OA18 || 17 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82466) - || 2001 OF18 || 17 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82467) - || 2001 OS19 || 18 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82468) - || 2001 OF20 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82469) - || 2001 OL20 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82470) - || 2001 OT21 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82471) - || 2001 OW21 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82472) - || 2001 OJ22 || 19 juli 2001 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| (82473) - || 2001 OR22 || 17 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82474) - || 2001 OB23 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82475) - || 2001 OP23 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82476) - || 2001 OA24 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82477) - || 2001 OC24 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82478) - || 2001 OS25 || 18 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82479) - || 2001 OU25 || 18 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82480) - || 2001 OC30 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82481) - || 2001 OR32 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82482) - || 2001 OK33 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82483) - || 2001 OH34 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82484) - || 2001 OH36 || 21 juli 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82485) - || 2001 OO36 || 21 juli 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82486) - || 2001 OX36 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82487) - || 2001 OC37 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82488) - || 2001 OO37 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82489) - || 2001 OQ37 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82490) - || 2001 OR37 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82491) - || 2001 OW38 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82492) - || 2001 OF39 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82493) - || 2001 OG39 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82494) - || 2001 OP39 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82495) - || 2001 OC41 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82496) - || 2001 OQ42 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82497) - || 2001 OQ43 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82498) - || 2001 OW43 || 23 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82499) - || 2001 OX43 || 23 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82500) - || 2001 OC45 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten